Тимея Бабош (; родилась 10 мая 1993 года в Шопроне, Венгрия) — венгерская профессиональная теннисистка; победительница четырёх турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018, -2020, Открытый чемпионат Франции-2019, -2020); финалистка шести турниров Большого шлема (четыре раза в женском парном разряде и два раза в миксте); победительница трёх Итоговых турниров в парном разряде (2017, 2018, 2019); победительница 27 турниров WTA (из них три в одиночном разряде); бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победительница трёх юниорских турнира Большого шлема в парном разряде; финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2009, Открытый чемпионат Австралии-2010); бронзовый призёр теннисного турнира юношеских Олимпийских игр в парном разряде.

Общая информация 
Тимея — одна из двух дочерей Чабы и Жужаны Бабош. Её сестру зовут Шуши (также играет в теннис и в своё время выигрывала соревнования в рамках NCAA). Семья Бабош владеет теннисным клубом в Шопроне.

В восемь лет, по протекции отца, Тимея пришла в теннис. На корте Бабош предпочитает действовать максимально агрессивно, любимое покрытие — хард, лучший удар — подача.

Помимо тенниса венгерка занимается плаванием и в своё время была чемпионкой страны в одной из юниорских категорий.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Первые титулы на турнирах ITF с минимальным призовым фондом Тимея завоевала в 2009 году (два в одиночном и один в парном).
В том же году она смогла выйти в финал парного Открытого чемпионата Франции среди юниоров, выступая совместно с Хезер Уотсон. Успешно венгерская теннисистка выступила на юниорском уровне в 2010 году. В парном разряде она смогла дойти до финала на всех турнирах серии Большого шлема в сезоне среди девушек. Лишь на Открытом чемпионате Австралии, где она выступала в альянсе с Габриэлой Дабровски, Бабош проиграла в решающей встрече. Зато на оставшихся трёх турнирах: Открытом чемпионате Франции, Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США ей удается завоевать юниорские титулы, сыграв в паре с американкой Слоан Стивенс. За сезон 2010 года она также смогла выиграть два 25-тысячника ITF в одиночном и четыре в парном разрядах. В июле того же года у себя на родине Бабош дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура, сыграв на турнире в Будапеште.

В 2011 году Бабош выиграла по три 25-тысячника и по одному 50-тысячнику ITF в одиночном и парном разрядах. В феврале она сыграла первые матчи за Сборную Венгрии в розыгрыше Кубка Федерации. В рейтингах по итогам сезона она занимает позиции в середине второй сотни. В феврале 2012 года на грунтовом турнире в Боготе она сумела пройти в полуфинал. Затем на турнире в Монтеррее Тимея выиграла свой дебютный титул WTA. Обыграв по ходу турнира в том числе двух сеянных: Сорану Кирстю и Сару Эррани, в финале она обыгрывает румынку Александру Каданцу 6-4, 6-4. Таким образом Бабош впервые поднялась в Топ-100 мирового рейтинга. На дебютном в основной сетке турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции она на старте разгромно проигрывает Сесиль Каратанчевой. В июне на травяном турнире в Бирмингеме она выигрывает парный трофей, выступив в альянсе с Се Шувэй. На Уимблдонском турнире Тимее удается выйти во второй раунд, где она в упорной борьбе проиграла 20-й ракетке мира Надежде Петровой 4-6 7-6(3) 7-9. После Уимблдона Бабош приняла участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. В одиночном турнире она во втором раунде проиграла Анжелике Кербер, а в парном разряде совместно с Агнеш Савай проиграла уже на старте. На Открытом чемпионате США венгерка выбывает в первом раунде. 2012 год Бабош завершила в первой сотне, заняв 64-е место.

2013—2015 (парный финал Уимблдона и топ-10 парного рейтинга) 

На Открытом чемпионате Австралии 2013 года Бабош проигрывает в первом раунде. В феврале в паре с Мэнди Минеллой выигрывает главный приз турнира в Боготе. На турнире во Флорианополисе Тимея выходит в 1/4 финала. В начале апреля она достигла того же результата на турнире в Монтеррее. На этих соревнованиях она смогла выиграть во втором раунде Ану Иванович (17-я в мире на тот момент) и завоевать парный трофей в дуэте с японкой Кимико Датэ-Крумм. Еще один приз она выиграла в конце апреля в парном розыгрыше турнира в Марракеше (совместно с Мэнди Минеллой). В мае, находясь в рейтинге во второй сотне, побеждает на 50-тысячнике ITF в Йоханнесбурге. Не попав в основную сетку среди одиночек на Ролан Гаррос, на следующем Большом шлеме — Уимблдоне, она выбывает в первом раунде. В июле на турнире в Будапеште в 1/4 финала она проиграла Симоне Халеп. В августе она выиграла парный розыгрыш турнира младшей серии WTA 125 в Сучжоу совместно Михаэллой Крайчек. На Открытом чемпионате США Бабош уступает в первом раунде Роберте Винчи (13-я ракетка мира). В дуэте с Ярославой Шведовой ей удалось в сентябре выиграть парный титул в Ташкенте. Под конец сезона она сумела в одиночном рейтинге вернуться в Топ-100, заняв по его итогам 88-ю строчку.

В начале 2014 года в альянсе с Луцией Шафаржовой Бабош выигрывает парные соревнования турнира Премьер-серии в Сиднее. На Австралийском чемпионате она выбывает в первом же раунде. В апреле с Чжань Хаоцин она выиграла парный титул турнира в Куала-Лумпуре. Затем венгерская теннисистка победила на 75-тысячнике ITF в Гифу. Летом она смогла добиться отличного результата на Уимблдонском турнире. Если в одиночном разряде Бабош проиграла уже в первом раунде, то в парных соревнованиях смогла выйти в финал, выступив на турнире с француженкой Кристиной Младенович. В первом в своей карьере титульном матче Большом шлема Бабош и её партнёрша проиграли итальянскому дуэту Роберта Винчи/Сара Эррани со счётом 1-6, 3-6.
В августе Бабош и Младенович смогли дойти до финала на престижном турнире в Цинциннати. На Открытом чемпионате США проигрывает свои стартовые матчи во всех разрядах. В октябре Тимее покоряется 100-тысячник ITF в Пуатье. Это выступление позволило под конец сезона вернуть место в Топ-100 мирового рейтинга (99-е место по итогам сезона).

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года Бабош третий год подряд выбывает в первом раунде. В феврале в паре с Младенович ей удается выиграть титул на турнире серии Премьер 5 в Дубае. В начале мая они выиграли турнир в Марракеше. Там же Бабош смогла выйти во второй одиночный финал WTA-тура, но в борьбе за главный трофей проиграла Элине Свитолиной 5-7, 6-7(3). В мае, выступив вновь в паре с Младенович, венгерка смогла победить на турнире серии Премьер 5 в Риме. В финале их дуэт переиграл первых номеров посева Саню Мирзу и Мартина Хингис. Для Бабош этот титул стал десятым в карьере, выигранным в парных соревнованиях WTA-тура. На Открытом чемпионате Франции она в первом раунде проиграла Анжелике Кербер (№ 11 в мировом рейтинге). На Уимблдонском турнире Тимея во втором раунде встретилась с лидером мирового тенниса Сереной Уильямс и проиграла 4-6, 1-6. В парном же турнире Бабош и Младенович смогли дойти до полуфинала турнира, а в смешанном парном разряде, выступив с австрийцем Александром Пейей и вовсе смогла дойти до финала, но их пара проиграла Леандеру Паесу и Мартине Хингис.

В августе 2015 года, попав через квалификацию в основную сетку турнира в Цинциннати, Бабош смогла обыграть 17-ю в мире Саманту Стосур 7-6(6), 4-6, 7-5, но уже в следующем раунде она проигрывает Каролине Плишковой из Чехии (№ 7 в мире). На Открытом чемпионате США в первом раунде Тимея вновь сыграла со Стосур, но на этот раз австралийка смогла одержать победу. В октябре на турнире в Тяньцзине венгерская теннисистка проходит в четвертьфинал. В ноябре она смогла выиграть турнир младшей серии WTA 125 в Тайбэе. Благодаря своим выступлениям в парах по ходу сезона, Бабош и Младенович отобрались на Финал тура WTA. На групповом этапе этого турнира их дуэт смог выиграть одну из трёх встреч и завершил выступления. По итогам 2015 года Тимея в одиночном рейтинге заняла 70-е место, а в парной классификации остановилась в шаге от Топ-10, заняв 11-ю строчку.

2016—2018 (парные победы в Австралии и на Итоговых турнирах, № 1 в парном теннисе) 

На старте сезона 2016 года Бабош вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. На Австралийском чемпионате ей впервые удалось пройти в стадию второго раунда. В феврале на турнире в Санкт-Петербурге Тимея вышла в 1/4 финала. В марте на турнире в Майами ей удалось выйти в четвёртый раунд, а в парном турнире совместно с Ярославой Шведовой дойти до финала. В апреле, играя на грунте она смогла попасть в четвертьфинал турнира в Катовице и полуфинал турнира в Рабате. На Уимблдоне дуэт Бабош и Шведова смог выйти в парный финал, где в борьбе за титул они проиграли сёстрам Уильямс — 3-6, 4-6.

В начале августа 2016 года на турнире во Флорианополисе Бабош смогла выйти в финал в одиночном и парном разряде (с Рекой Луцей Яни, но оба финала были проиграны. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Бабош выступила неудачно, проиграв в первом раунде, как в одиночках, так и в парах. После Олимпиады Тимея смогла хорошо проявить себя на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, где начав с квалификации, смогла добраться до четвертьфинала. На Открытом чемпионате США она впервые вышла в третий раунд Большого шлема в одиночном разряде, а в сентябре достигла наивысшей для себя 25-й строчки в одиночном рейтинге. В октябре она сыграла в 1/4 финала турнира в Москве.

2017 год Бабош провела в одиночном разряде менее удачно, зато прибавила в парном разряде. Начала сезон она с парного титула турнира в Сиднее в команде с Анастасией Павлюченковой. В феврале на зальном турнире в Будапеште она выиграла второй в карьере одиночный титул WTA. В финале была переиграна Луция Шафаржова со счётом 6-7, 6-4, 6-3. Весной Бабош стала сотрудничать в парном разряде с Андрей Главачковой и в начале мая уже на первом совместном турнире в Рабате они взяли трофей. Затем они добрались до финала крупного турнира в Мадриде и полуфинала в Риме. На Открытом чемпионате США Бабош и Главачкова доиграли до 1/4 финала в женских парах. После выступления в США Тимея смогла на турнирах в Квебеке и Ташкенте выйти в финал в одиночках. Концовку сезона пара Бабош и Главачкова провели сверхудачно. После выступлений в США они выиграли подряд два турнира (в тех же Квебеке и Ташкенте), а также вышли в финал крупного турнира в Пекине. Ещё одни трофей они взяли на турнире в Москве и в отличной форме отправились покорять Итоговый турнир WTA. Здесь в полуфинале наконец-то удалось переиграть первую пару мирового рейтинга Мартину Хингис и Чжань Юнжань, а затем в финале победили Кики Бертенс и Юханну Ларссон. Бабош и Главачкова по итогу в осенней части сезона выиграли четыре титула и сразу 18 матчей, проиграв лишь однажды. В итоговом парном рейтинге венгерка заняла седьмое место.

На старте сезона 2018 года Бабош вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Шэньчжэне. С этого сезона она вновь стала выступать в парном разряде совместно с Кристиной Младенович и уже на первом для себя турнире они добились громкого успеха. Бабош и Младенович на Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде выиграли титул Большого шлема, обыграв в финале россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову — 6-4, 6-3. Этот первый титул для Тимеи на турнирах серии. Также Бабош сыграла в финале в миксте в альянсе с Роханом Бопанной из Индии, однако они проиграли матч за титул паре Габриэла Дабровски и Мате Павич. В начале февраля на турнире в Тайбэе Тимея сумела завоевать свой третий одиночный титул WTA. Посеянная под четвёртым номером, в финале она переиграла украинку Катерину Козлову — 7-5, 6-1. В апреле она дошла до финала турнира в Монтеррее, но проиграла в трёхсетовом поединке Гарбинье Мугурусе из Испании.

В дальнейшем по ходу сезона 2018 года основные успехи Бабош пришлись на парные выступления. В мае Бабош и Младенович вышли в финал турнира в Мадриде. На Ролан Гаррос они достигли полуфинала. В июне Бабош и Младенович взяли парный трофей турнира в Бирмингеме, а на Уимблдоне доиграли до 1/4 финала. После этого Тимее удалось впервые стать первой ракеткой мира в парном теннисе. В сентябре Бабош и Младенович имели шанс выиграть второй Большой шлем в сезоне, но в парном финале Открытого чемпионата США проиграли Эшли Барти и Коко Вандевеге — 6-3, 6-7(2), 6-7(6). Итоговом турнире они смогли реабилитироваться, обыграв в полуфинале Барти и Вандевеге и затем выиграли завершающий сезон турнир. В решающем матче Бабош и Младенович нанесли поражение чешском дуэту Барбора Крейчикова и Катерина Синякова — 6-4, 7-5. Тимея закончила сезон в топ-70 одиночного рейтинга и на третьем месте в парном.

2019—2021 (три парных титула Большого шлема) 

Результаты в одиночном разряде всё ухудшались и уже в феврале Бабош покинула топ-100 одиночного рейтинга. В парном же разряде она оставалась одним из лидеров, играя в паре с Младенович. В январе Бабош и Младенович второй сезон подряд смогли выйти в финала Открытого чемпионата Австралии в парах. На этот раз титул им не достался. В последнем матче турнира они уступили Саманте Стосур и Чжан Шуай со счётом 3-6, 4-6. В апреле на турнире в Стамбуле они выиграли первый титул в сезоне, который стал 20-м для Бабош на парных соревнованиях WTA-тура. На Ролан Гаррос их ждал новый успех. Они смогли выиграть второй совместный Большой шлем, переиграв в финале китаянок Дуань Инъин и Чжэн Сайсай со счётом 6-2, 6-3.

В июне 2019 года Бабош, находясь за пределами первой сотни в одиночках, сыграла на 100-тысячнике ITF в Илкли и прошла там в финал. На Уимблдоне Бабош и Младенович доиграли до стадии 1/2 финала парных соревнований, на Открытом чемпионате США до 1/4 финала. Так же в Нью-Йорке Бабош прошла три раунда квалификации и сыграла в основной сетке в одиночках,
где во втором раунде американке Кори Гауфф в трёх сетах. На Итоговом турнире они второй год подряд выиграли титул, обыграв в финале Се Шувэй и Барбору Стрыцову — 6-1, 6-3. Таким образом, Тимея третий год подряд взяла титул Итогового турнира и завершила сезон на третьем месте парного рейтинга. В ноябре ей удалось выйти в одиночный финал турнира младшей серии WTA 125 в Тайбэе.

В начале 2020 года Бабош и Младенович третий сезон подряд сыграли в финале парного Открытого чемпионата Австралии и одержали свою вторую победу. В титульном матче он обыграли Се Шувэй и Барбору Стрыцову — 6-2, 6-1. В октябре они смогли выиграть второй Большой шлем в сезоне на кортах Ролан Гаррос. В решающем матче они нанесли поражение Алексе Гуарачи и Дезайр Кравчик — 6-4, 7-5. В парном рейтинге Бабош закончила сезон на четвёртой строчке.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (8)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (23)

Победы (13) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Финалы Итогового турнирв WTA в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (37)

Победы (24)

Поражения (13)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (25)

Победы (13)

Поражения (12)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 2 января 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Венгрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек